

Toponyme 

 Viver est une commune d'Espagne de la province de Castellón dans la Communauté valencienne.
 Viver i Serrateix est une commune d'Espagne dans la communauté autonome de Catalogne, province de Barcelone.
 Villanueva de Viver est une commune d'Espagne de la province de Castellón.

Patronyme 

  (1949-), juriste et maître de conférences catalan ;
 Raúl Viver (1961-), ancien joueur de tennis équatorien.

Divers 
 Baró de Viver est une station du métro de Barcelone.
Patronyme hispanique